Клопфер () — фамилия.

Известные носители:
 Клопфер, Герхард (1905—1985) — партийный функционер Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
 Клопфер, Соня (род. 1935) — американская фигуристка.

См. также 
 Клёпфер